The Ritz-Carlton, een hotelgroep
Carlton Hotel (Amsterdam), een hotel in Amsterdam
Hotel Carlton Cannes, een bekend hotel in Cannes